«If I Ever Lose My Faith in You» () — песня британского рок-музыканта Стинга, второй сингл из его альбома Ten Summoner's Tales. Композиция была весьма успешна в международных чартах — она достигла 17-й позиции в Billboard Hot 100 и добралась до 14-й на родине певца. В 1994 году песня получила премию «Грэмми» в номинации «Лучшее мужское вокальное поп-исполнение», а также была номинирована в категориях «Запись года» и «Песня года». Композиция была включена в сборник лучших хитов Стинга — Fields of Gold: The Best of Sting 1984–1994 и концертный альбом ...All This Time.

Список композиций
 Компакт-диск, версия 1
 If I Ever Lose My Faith in You — 4:29
 All This Time — 5:20
 Mad About You — 4:24
 Every Breath You Take — 5:06

 Компакт-диск, версия 2
 If I Ever Lose My Faith in You — 4:33
 Message in a Bottle — 5:47
 Tea in the Sahara — 4:43
 Walking on the Moon — 2:56

 Макси-сингл
 If I Ever Lose My Faith in You — 4:29
 Message in a Bottle [Unplugged] — 5:20
 Tea in the Sahara [Unplugged] — 4:25
 Walking on the Moon [Unplugged] — 5:06

 Макси-сингл, формат — Picture disk (лейбл A&M Records, на территории США)
 If I Ever Lose My Faith in You — 4:29
 Everybody Laughed But You — 3:51
 January Stars — 3:50
 We Work The Black Seam [Alternate Version] — 6:08

Участники записи 
 Стинг — вокал, гитара, бас-гитара, губная гармоника
 Дэвид Сэншес — клавишные, фортепиано (треки: 2—4)
 Винни Колаюта — ударные
 Доминик Миллер — гитара
 Милтон Лэйдж — секвенции (треки: 2—4)
 Vinx — перкуссия и бэк-вокал (треки: 2—4)
 Хью Пэдхам — звукоинженер, микширование
 Пит Льюис и Саймон Озборн — ассистенты звукоинженера
 Джоэл Гэллен — исполнительный продюсер (треки: 2—4)
 Спродюсированно Стингом и Хью Пэдхамом (трек 1), Алексом Колетти (треки: 2—4)

Хит-парады

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Примечания

Ссылки 
 Текст песни  на сайте MetroLyrics

Песни Стинга
Песни, спродюсированные Хью Пэдхамом
Синглы A&M Records
Премия «Грэмми» за лучшее мужское вокальное поп-исполнение
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM
Песни, написанные Стингом